Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rio Open 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paarungen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Februar 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Einzel

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Rio de Janeiro